O Famalicão ganhou a zona norte, Académico de Viseu ganhou a zona centro e o Estrela da Amadora ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1987 em Portugal
Futebol de 1988 em Portugal